Афинеон (, ново) — многозначное название:

 Афинеон — скифский и древнегреческий город-порт с крепостью в Крыму.
 Афинеон — театр в Греции в XIX веке.

См. также 
 Атеней (атенеум)
 Афиней (значения)